Сухача може бити:

 Сухача (Нови Град), насељено место у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Сухача (Ливно), насељено место у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сухача (Сански Мост), насељено место уопштини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ